Скворцов Дмитрий Васильевич (1856—1910) — кораблестроитель, главный корабельный инженер Санкт-Петербургского порта, генерал-майор.

Биография 
Скворцов Дмитрий Васильевич родился 23 октября 1859 года в Санкт-Петербурге, сын придворного служителя.

В 1880 году окончил механическое отделение Технического училища Морского ведомства в Кронштадте и произведён в кондукторы.

С 1880 по 1883 год проходил службу инженер-механиком на крейсерах «Африка», «Европа» и клипере «Стрелок».

В августе 1881 года Д. В. Скворцов получил первое офицерское знание прапорщика Корпуса инженер-механиков флота.

В 1884 году принял решение стать кораблестроителем и поступил в Николаевскую морскую академию на кораблестроительный отдел.

В 1886 году после окончания академии, был переведён в Корпус корабельных инженеров и принимал участие в испытании и постройке кораблей.

В 1890—1891 годах принимал участие в испытаниях императорской яхты «Полярная Звезда», в постройке крейсера «Рюрик» и испытании модели броненосца «Полтава» на заводе Денни в Англии.

В конце 1891 года Д. В. Скворцов получил первое самостоятельное назначение — наблюдающим за постройкой броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» на Балтийском заводе и возглавил разработку его чертежей. Одновременно он наблюдал за постройкой мореходной канонерской лодки «Отважный», замещал заведующего Опытовым бассейном в Санкт-Петербурге.

В 1894 году, после окончания строительства броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков», Скворцов получил назначение строителем однотипного корабля «Генерал-адмирал Апраксин» на Новом Адмиралтействе. 30 апреля 1896 года броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» был спущен на воду из Малого каменного эллинга. За постройку броненосца Д. В. Скворцов был пожалован орденом Святой Анны 3-й степени, добавочным денежным содержанием по 100 рублей в месяц и произведён в звание младшего судостроителя.

С 1896—1900 годы Скворцов исполнял должность главного корабельного инженера Санкт-Петербургского военного порта.

В 1898 году, когда «Апраксин» ещё достраивался, Скворцов принимал участие в создании проекта «броненосца в 13,225 тонн водоизмещением». 26 мая 1899 года был назначен строителем эскадренного броненосца «Бородино», который строился на верфи «Новое адмиралтейство» и был спущен на воду 8 сентября 1901 года.

В 1900 году в звании старшего судостроителя Скворцов был назначен главным корабельным инженером Санкт-Петербургского порта.

С 1903 по 1909 годы являлся членом технического совета отдела торгового мореплавания Министерства торговли и промышленности.

В 1907 году присвоено звание генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.

С 1908 года — старший помощник главного инспектора кораблестроения Морского технического комитета.

Умер Д. В. Скворцов 20 июля 1910 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Корабли построенные Д. В. Скворцовым 
 Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»
 Броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин»
 Эскадренный броненосец «Бородино»

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени
 Орден Святого Станислава 3 степени,
 Орден Святого Станислава 3 степени,
 Орден Святого Владимира 4 степени.

Примечания

Источники 
 Доценко В. Д. Морской биографический словарь. — Издательство: «Logos», 1995. С. 356 — 496 с. — ISBN 5-87288-095-2.
 Манвелов Н. Обычаи и традиции Российского Императорского флота. Издательство: Яуза. 2008. ISBN 978-5-699-26282-3
 Дмитрий Васильевич Скворцов
 Грибовский В. Ю., Черников И. И. Броненосец «Адмирал Ушаков» стр 233.

Кораблестроители Российской империи
Выпускники Морского инженерного училища
Персоналии:Балтийский завод
Похороненные на Смоленском православном кладбище